Charles Micallef ist der Name folgender Personen:

* Charles Micallef (Fußballspieler, 1943) (* 1943), maltesischer Fußballspieler
 Charles Micallef (Fußballspieler, 1960) (* 1960), maltesischer Fußballspieler